Eastern Creek kan syfta på:

 Eastern Creek, New South Wales – en ort i Australien
 Eastern Creek Raceway – tidigare namn på en permanent racerbana utanför Sydney, Australien, se Sydney Motorsport Park